New Salem Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Salem Township (McDonough County, Illinois)
 New Salem Township (Pike County, Illinois)
 New Salem Township (Union County, North Carolina)